Asurini é uma língua indígena brasileira falada pelas etnias Asurini do Xingu e Asurini do Tocantins, que chegaram a formar uma aldeia única antes dos conflitos com extrativistas, com outras etnias indígenas e finalmente com as intervenções na Amazônia durante os anos 70, que levariam à sua divisão definitiva. Pertencente ao tronco tupi, é falada por aproximadamente trezentos e três indígenas.

Fonologia 
O idioma tem ao menos dois dialetos: um falado na Terra Indígena Koatinemo, pelos Asurini do Xingu, e outro falado na Terra Indígena Trocará, pelos Asurini do Tocantins. O dialeto xinguano foi estudado com maior profundidade,  e tem mais consoantes, por exemplo as oclusivas sonoras ou pré-nasalizadas, como do fonema  como variação livre de . Seu inventário vocálico é semelhante ao do tupi antigo , enquanto o de Trocará utiliza mais vogais fechadas, com  como frequentes equivalentes para os sons xinguenses . Ambos os dialetos têm, contudo, a mesma estrutura morfofonológica.

Ligações externas 
 Vocabulário assurini - LARAIA, Roque de Barros (Museu Nacional do Rio de Janeiro-ILV).

assurini